

Patronymie
 Heinrich von Randow (1797-1853) est un militaire prussien.
 Heinz von Randow (1890-1942) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Benjamin Randow, écrivain français, né en 1962.
 Henrique Randow (1978- ) est un joueur brésilien de volley-ball.

Autres 
 Randow, rivière du nord de l'Allemagne, affluent de l'Uecker.
 Famille von Randow, famille noble allemande

Homonymie de patronyme